Nel puede referirse a:

 La abreviatura científica para el botánico sudafricano Gert Cornelius Nel.
 Otros personajes que llevan Nel como apellido:
 Pedro Nel Gómez, muralista colombiano.
 Pedro Nel Ospina, presidente de Colombia.
 Gert Vlok Nel, poeta sudafricano (:en:Gert Vlok Nel).
 André Nel y Dewald Nel, jugadores de cricket sudafricanos (:en:André Nel, :en:Dewald Nel).
 Anton Nel, pianista estadounidense (:en:Anton Nel).

 
 Personajes que llevan Nel como nombre:
 Como hipocorístico de Manuel:
 Nel Amaro
 En otros idiomas:
 Nel Benschop, poeta holandesa (:en:Nel Benschop)
 Nel Tarleton, boxeador británico (:en:Nel Tarleton)
 Nel Klaassen
 Nel Bradley
 Nel Noddings, feminista estadounidense (:en:Nel Noddings)
 Nelliel Tu Odderswank, personaje de ficción.

 La contracción italiana nel, con el significado de "en el", habitual como topónimo:
 Pavullo nel Frignano
 Soriano nel Cimino
Véanse más ejemplos en la búsqueda "nel" en Wikipedia.

 La sigla NEL, con varios significados:
 Newline o Next line, un código de control ISO C0 y C1.
 National Engineering Laboratory
 New English Library, editorial británica.
 Norvega Esperantista Ligo, organización noruega de esperanto.
 Norddeutsche Erdgas Leitung, gasoducto del norte de Alemania (gasoducto NEL o NEL pipeline en inglés)
 El código de estación de Nelson (Lancashire) en National Railway.
 North East MRT Line, línea del Metro de Singapur.
 Naval Air Engineering Station Lakehurst en código IATA.